Рендл () — английская фамилия. Известные носители:

 Рендл, Альфред Бартон (1865—1938) — британский ботаник и врач.
 Рендл, Томас Эдвард (1884—1946) — британский военный, кавалер Креста Виктории.
 Рендл, Шэрон (род. 1966) — британская дзюдоистка.